Chordodasyidae är en familj av djur. Chordodasyidae ingår i ordningen Macrodasyda, fylumet bukhårsdjur och riket djur. I familjen Chordodasyidae finns 4 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bukhårsdjur
Chordodasyidae